zawał mięśnia sercowego

 wypadek masowy
 MCI Management S.A.
 Media Control Interface
 mCi – milikiur
 MCI – Łagodne zaburzenia poznawcze